Preservação - no contexto da arquivologia e da biblioteconomia
Ou ainda:
Preservação ambiental
Restauração (preservação)

Desambiguação